

Целеюв — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Целеюв — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства